«Bring on the Night» — перший концертний альбом британського музиканта Стінга. Випущений у 1986 році.

Список композицій 

Сторона 1
 «Bring on the Night/When the World Is Running Down You Make the Best of What's Still Around» — 11:41
 «Consider Me Gone» — 4:53
 «Low Life» — 4:03

Сторона 2
 «We Work the Black Seam» — 6:55
 «Driven to Tears» — 6:59
 «Dream of the Blue Turtles/Demolition Man» — 6:08

Сторона 3
 «One World (Not Three)/Love Is the Seventh Wave» — 11:10
 «Moon Over Bourbon Street» — 4:19
 «I Burn for You» — 5:38

Сторона 4
 «Another Day» — 4:41
 «Children's Crusade» — 5:22
 «Down So Long» (Alex Atkins, J. B. Lenoir) — 4:54
 «Tea in the Sahara» — 6:25

Посилання 
 Офіційний сайт співака 

Альбоми Стінга
Липень 1986